Анхел Р. Кабада има више значења:

 Општина Анхел Р. Кабада (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Анхел Р. Кабада (Анхел Р. Кабада, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику